Автодорога Р 47 — автомобильная дорога регионального значения на территории Украины.
Проходит по территории Херсонской области, через Херсон — Новая Каховка — Геническ. Большей частью маршрут совпадает с трассами   и

Общая длина 
Общая длина автодороги Херсон — Новая Каховка — Геническ составляет 224,9 км.
Херсон — Новая Каховка — Геническ — 199,2 км.
Подъезд к заповеднику «Аскания-Нова» — 22,3 км.
Подъезд к городу Каховке — 3,4 км.

Маршрут 
Маршрутная карта автодороги

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ГА «Укравтодор»
 Автодороги Украины
 Google maps